Esteve steht für:

 Esteve, katalanische Form des männlichen Vornamens Stefan
 Esteve (Cognac), Cognacsorte
 Esteve (Unternehmen), spanisches Pharmaunternehmen
 Farmàcia Esteve, historische Apotheke in Llívia, Katalonien, Spanien

Esteve ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Esteve (* 1994), andorranischer Skirennläufer
 Benet Esteve (1701–1770), katalanischer Komponist und Organist
 Isidre Esteve Pujol (* 1972), spanischer Endurorennfahrer
 Kevin Esteve (* 1989), andorranischer Alpinskisportler
 Pedro Jaime Esteve (latinisiert Estevius, katalanisch Pere Jaume Esteve; um 1500–1556), spanischer Arzt, Botaniker und Humanist
 Roberto Gil Esteve (1938–2022), spanischer Fußballspieler und -trainer

Estève ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Estève (* 1946), französischer Rugby-Union-Spieler
 Maurice Estève (1904–2001), französischer Maler und Designer
 Pascal Estève (* 1961),  französischer Filmkomponist
 Patrick Estève (* 1959), französischer Rugby-Union-Spieler

Saint-Estève steht für:

 Saint-Estève, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich
 Kanton Saint-Estève, Verwaltungseinheit im Département Pyrénées-Orientales, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich
 Saint-Estève-Janson, Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich

Siehe auch:

 Baradat-Esteve, spanischer Hersteller von Automobilen
 Sant Esteve
 Saint-Estèphe